Miła – dopływ Bystrzycy w dorzeczu Odry
 Miła – imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego
 Miła – dopływ Leska w dorzeczu Bobru
 Miła – piosenka Karela Kryla (tłum. polskie Maryna Miklaszewska)
 Miła – część miasta Stąporków